Тимчи́шин — українське прізвище. Відомі носії:

 Тимчишин Андрій Богданович (1964) — український актор драматичного театру і кіно, режисер;
 Тимчишин Олег Миронович (1977) — український футболіст.